Croix-de-Vie est une ancienne commune française du département de la Vendée, aujourd'hui intégrée dans la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
 La croix de vie est l'un de noms utilisés couramment pour désigner l'ânkh, un hiéroglyphe égyptien.
 La croix de vie est un synonyme de l’étoile de vie.